El Torneig de Marsella 2018, conegut oficialment com a Open 13 2018, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de febrer del 2018 al Palais des Sports de Marsella, França.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018